Яхинсон:

 Яхинсон, Борис Израилевич (1917—?) — советский учёный в области теоретической электротехники, сын И. Б. Яхинсона.
 Яхинсон, Израиль Борисович (1891—?) — советский педагог, филолог, публицист.
 Яхинсон, Михаил Борисович (1894—1942) — журналист и редактор еврейских периодических изданий в России и Румынии, брат И. Б. Яхинсона.